Александр Лебеденко:
 Лебеденко, Александр Александрович (1931—1988) — советский скульптор.
 Лебеденко, Александр Гервасьевич (1892—1975) — писатель.